Skårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skårsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (26,9 ha)
Skårsjön (Gökhems socken, Västergötland), näringsrik sjö i Falköpings kommun, 
Skårsjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Skårsjön, Värmland, sjö i Eda kommun och Årjängs kommun,  (38,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn